— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1600—1871), в провинции Танго региона Санъиндо на острове Хонсю (современная префектура Киото).

Краткая история 

Административный центр княжества: замок Миядзу (современный Миядзу, префектура  Киото).

Доход хана:

 1600 — 1666 годы — 123 000->78 000 коку риса
 1669 — 1680 годы — 83 000 коку
 1681 — 1697 годы — 99 000 коку риса
 1697 — 1717 годы — 90 000 коку
 1717 — 1758 годы — 48 000 коку риса
 1758 — 1871 годы — 70 000 коку

В 1600 году после битвы при Сэкигахара Токугава Иэясу назначил правителем Миядзу-хана своего вассала Кёгоку Такамото (1572—1622). В 1622 году после смерти Кёгоку Такамото ему наследовал второй сын Кёгоку Тахахиро (1599—1677). В 1654 году Кёгоку Тадахиро уступил власть в княжестве своему сыну Кёгоку Тадакуни (1616—1676). В 1666 году за плохое управление доменом он был лишен владений и отправлен в ссылку.

В 1666-1669 годах Миядзу-хан находился под прямым управлением сёгуната Токугава. В 1669 году княжество получил во владение Нагаи Наоюки (1614—1673), ранее правившему в Ёдо-хане (провинция Ямасиро). В 1674 году вторым даймё стал его второй сын Нагаи Наонага (1654—1680), не оставивший наследников.

В 1681-1697 годах княжеством владел Абэ Масакуни (1658—1715), бывший правитель Ивацуки-хана в провинции Мусаси. В 1697 году он получил во владение Уцуномия-хан (провинция Симоцукэ).

В 1697 году Миядзу-хан получил во владение Окудайра Масасигэ (1694—1746), ранее сидевший в Уцуномия-хане. В 1717 году Окудайра Масасигэ был переведен в Накацу-хан (провинция Будзэн). В 1717 году следующим владельцем домена стал Аояма Ёсихидэ (1696—1744), который до этого правил в Иияма-хане (провинция Синано). В 1744 году ему наследовал третий сын Аояма Ёсимити (1725—1779), который в Гудзё-хан (провинция Мино).

С 1758 по 1871 год Миядзу-ханом владел род Мацудайра (ветвь Хондзё). В 1758 году из Хамамацу-хана в замок Миядзу был переведен Мацудайра Сукэмаса (1744—1762). Его потомки управляли княжеством вплоть до 1871 года.

Миядзу-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 

 Род Кёгоку, 1600—1666 (тодзама-даймё)

 Род Нагаи, 1669—1680 (фудай-даймё)

 Род Абэ, 1681—1697 (фудай-даймё)

 Род Окудайра, 1697—1717 (фудай-даймё)

 Род Аояма, 1717—1758 (фудай-даймё)

 Мацудайра (ветвь Хондзё), 1758—1871 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии